Lantadilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lantadilla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Lantadilla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar